Johanna I van Bourgondië (1191–1205), gravin van Bourgondië (1197–1205).
Johanna van Constantinopel (ca. 1200–1244) (Johanna I van Constantinopel), gravin van Vlaanderen en Zeeland (1205–1244), gravin van Henegouwen (1205–1244).
Johanna I van Navarra (1273–1305), koningin van Navarra (1274–1305).
Johanna I van Chalon-Tonnerre (1300–1360), gravin van Tonnerre (1335–1360).
Johanna I van Auvergne (1326–1360), samen met Filips en Jan II gravin van Auvergne (1332–1360), gravin van Boulogne (1332–1360).
Johanna I van Napels (1326–1382) (Johanna I van Anjou), koningin van Napels (1343–1382).
Johanna I van Dreux (1345–1346), gravin van Dreux-Braine (1345–1346).